Тервете () — топоним Латвии:
 Тервете — населённый пункт в Добельском крае;
 Тервете — река, приток Свете;
 Тервете — дачный посёлок в Елгавском крае;
 Тервете — историческая область;
 Тервете — природный парк.

См. также 
 Agrofirma Tērvete
 Терветское городище